Schepp ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Schepp (1846–1905), deutsche Malerin der Münchner und Düsseldorfer Schule
 Ernst Rudolf Schepp (1857–1901), deutscher Landrat
 Friedrich Wilhelm Schepp (1807–1874), nassauischer Beamter und Jurist 
 Fritz Schepp (1864–nach 1940), deutscher Pädagoge und Politiker
 Guste Schepp (1886–1967), deutsche Politikerin und Frauenrechtlerin
 Helmuth Schepp (1894–1982), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer
 Mark Schepp (* 1983), deutscher Fernsehmoderator
 Oliver Schepp (* 1971), deutscher Fotograf und Bildjournalist
 Oskar Schepp (1900–1986), deutscher Maler und Kunsterzieher
 Johannes Schepp (* 1938), deutscher Maler und Bildhauer sowie Installationskünstler
 Werner Schepp (* 1958), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Schepp (* 1955), deutscher Internist und Gastroenterologe

Schepp ist zudem

 ein Synonym für Pfannenstein

Siehe auch:
 Schep